Garrulax bieti é uma espécie de ave da família Sylviidae.

É endémica da China.

Os seus habitats naturais são: florestas temperadas.

Está ameaçada por perda de habitat.

 BirdLife International 2004. Garrulax bieti. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Dados de 25 de Julho de 2007.

Aves da China
Garrulax
Aves descritas em 1897